Zijlbrug (Haarlem), brug in Haarlem
 Zijlbrug (Leiden), brug in Leiden

Zie ook 
 Kleine Zijlbrug, brug in Landsmeer